Satyricon (band), Noorse blackmetalband
 Satyricon (boek), Romeinse schelmenroman van Petronius
 Satyricon (film), Italiaanse film van Federico Fellini uit 1969
 Satyricon (opera), kameropera van Bruno Maderna